Der Davis Cup 1946 war die 35. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde nach sechs Jahren Pause während des Zweiten Weltkriegs erstmals unter dem Namen Davis Cup ausgetragen. Die Umbenennung erfolgte zu Ehren des 1945 verstorbenen Initiator des Bewerbs, Dwight Filley Davis.

Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. 

Im Kontinentalplayoff setzten sich die USA gegen Schweden durch, und besiegten im anschließenden vom 26. bis 30. Dezember stattfindenden Finale Titelverteidiger Australien klar mit 5:0. Es war der bisher 14. Titel der USA.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 21 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
Die Türkei meldete zum ersten Mal für den Davis Cup, trat zu ihrem Erstrundenspiel jedoch nicht an.

Amerikazone

Das Turnier 
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über Schweden.

Finale 
Im Finale zwischen Titelverteidiger Australien und den USA konnte sich der Herausforderer klar mit 5:0 durchsetzen. Es war der bisher 14. Titel der USA.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1946
Tennisturnier 1946